Jméno a příjmení Vít Kolář nosí více osobností:

 Vít Kolář (1951) (* 1951) – český novinář, otec Víta (1973)
 Vít Kolář (1973) (* 1973) – český novinář a diplomat, syn Víta (1951)
Související články
 Kolář